Wong est la transcription de deux patronymes cantonais, 王 ( en mandarin) et 黄 ( en mandarin).

Patronyme 

 Alfonso Wong (1923-2017), auteur de bande dessinée hong-kongais ;
 Ali Wong (née en 1982), actrice et humoriste américaine ;
  ;
 Arthur Wong, directeur de la photographie ;
  ;
 Anthony Wong Chau-sang (né en 1961), acteur hongkongais ;
 B. D. Wong (né en 1962), acteur américain ;
 Benedict Wong (né en 1971), acteur britannique ;
 Cory Wong, guitariste américain ;
 Cyril Wong (né en 1977), poète singapourien ;
 David Wong (né en 1975), écrivain américain de science-fiction ;
 Ellen Wong (née en 1985), actrice canadienne ;
 Faye Wong ou Shirley Wong (née en 1969), actrice et chanteuse de cantopop et de pop ;
 Wong Fei-hung ou Huang Feihong (1847-1924), célèbre maître d'arts martiaux chinois ;
 Wong Kar-wai (né en 1958), réalisateur, scénariste, et producteur hongkongais ;
 Wong Kei-ying ou Huang Qijing, maître d'arts martiaux chinois ;
  ;
 Jan Wong (née en 1953), journaliste canadienne ;
 Wong Jing (né en 1956), réalisateur et producteur hongkongais ;
 Jelta Wong, homme politique papou-néo-guinéen ;
 Joey Wong (née en 1967), une actrice et chanteuse taïwanaise ;
 Jorge Carlos Patrón Wong (né en 1958), archevêque mexicain ;
 Joshua Wong (né en 1996), militant hong-kongais ;
 Julielynn Wong, médecin, scientifique et dirigeante d'entreprises canadienne ;
 Kai Wong, acteur hongkongais ;
 Kirk Wong (né en 1949), réalisateur à Hong Kong ;
 Kolten Wong (né en 1990), joueur de deuxième but des Ligues majeures de baseball ;
 Leanne Wong (née en 2003), gymnaste américaine ;
 Linda Wong (1951-1987) actrice pornographique américain ;
 Prince Wong (1997-), militante de Hong Kong ;
 Ray Wong Toi-yeung (1993-), activiste pro-démocratie originaire de Hong Kong ;
 Russell Wong (né en 1963), acteur américain ;
 Shirley Wong, actrice asiatique ;
 Susan Wong (1970-), chanteuse hongkongaise ;
 Venus Wong (1992-), actrice hongkongaise de cinéma ;
  ;
 Yew-Ching Wong, maître d'arts martiaux chinois ;
 Wong Yu (né en 1955), acteur hongkongais ;
 Wong Yu (né en 1943), acteur hongkongais.

Personnage de fiction 
 Ada Wong, personnage de jeu vidéo de la saga des Resident Evil
 Amy Wong, personnage de la série télévisée de science-fiction Futurama
 Wong, personnage de l'univers Marvel, disciple du Docteur Strange

Oeuvres 
 Shirley Wong (1989), le titre du premier album de Faye Wong

Homonymie de patronyme